Indian Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Indian Point (Maine)
 Indian Point (Missouri)
 Indian Point (Pennsylvania)

in Kanada:
 Indian Point (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Indian Point, Kernkraftwerk im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten